Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „28”:

Polskie:
 28 Dywizja Piechoty (1921–1939)
 28 Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei (1944)

Austro-węgierska
 28 Dywizja Piechoty

Niemieckie:
 28 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 28 Dywizja Rezerwowa Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu I wojny światowej
 28 Dywizja Piechoty (III Rzesza), zwana później 28 Lekką Dywizją Piechoty, a następnie 28 Dywizją Strzelecką (28. Jäger-Division)

Rosyjskie i radzieckie
 28 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 28 Dywizja Strzelecka (RFSRR i ZSRR)